ELOA3B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 546 амінокислот, а молекулярна маса — 59 760.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки